Onsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Onsjön, Västmanland, sjö i Fagersta kommun,  (31,3 ha)
Onsjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (4,13 km²)

Se även
Onsjö, Vänersborgs kommun, 
Onsjö härad, i västra Skåne
Östra Onsjö församling, i Frosta kontrakt i Lunds stift

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn